Parallelstoß steht für:
 Parallelstoß (Handball), grundlegendes Element des Handballspiels
 „Parallelstoß“ (Heikō-Zuki ), eine der Armtechniken, siehe Liste von Karate-Begriffen #Formen des Zuki
 Parallelstoß (Schweißen), Art eines Schweißstoßes, siehe Schweißverbindung #Schweißstoß